Федеративная Республика Германии, часто называемая Западная Германия, дебютировала на Олимпийских играх в 1956 году на зимней Олимпиаде в Кортина д'Ампеццо, вместе с командой ГДР, как Объединённая команда Германии. Начиная с зимней Олимпиады 1968 года в Гренобле, и заканчивая летней Олимпиадой в Сеуле в 1988 году, ФРГ выступала на Олимпийских играх отдельной командой. В 1989 году после падения берлинской стены и объединения Германии в единое государство, спортсмены ФРГ вновь стали принимать участие в Олимпийских играх в составе единой германской команды.

ФРГ однажды сама была хозяйкой летних Олимпийских игр. В 1972 году Олимпиада прошла в Мюнхене.

За время выступления на Олимпийских играх ФРГ завоевала 204 олимпийские медали на летних Олимпийских играх и 39 медалей на зимних Олимпийских играх. Больше всего медалей было завоёвано в соревнованиях по лёгкой атлетике, конному спорту и плаванию.

Медальный зачёт

Медали на летних Олимпийских играх

Медали на зимних Олимпийских играх

Медали по летним видам спорта

Медали по зимним видам спорта

См. также 
 Список знаменосцев ФРГ на Олимпийских играх

Ссылки
 Статистика на Sports-reference.com